

Особи 
 Антоніо Аріас
 Антоніо Аріас — парагвайський футбольний арбітр
 Антоніо Аріас — чилійський футболіст
 Габріель Аріас (1987) — аргентинський і чилійський футбольний воротар
 Карлос Аріас Наварро (1908—1989) — іспанський політик;
 Мігель Маріано Гомес-і-Аріас — 7-й президент Куби;
 Оскар Аріас ( 1940) — костариканський політичний діяч;
 Рікардо Аріас ( 1957) — іспанський футболіст;
 Рікардо Аріас (1912—1993) — 29-й президент Панами.

Іспанські прізвища